Ciudad de Colón puede referirse a:

Colón, ciudad en la provincia de Entre Ríos, sobre el río Uruguay, Argentina.
Colón, ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires; Argentina.
Ciudad Colón, en la provincia de San José, Costa Rica.
Colón, ciudad en la provincia homónima en Panamá.